Meyer är ett tyskt efternamn, som också förekommer i andra länder, däribland Danmark och Sverige.

Personer med efternamnet Meyer

A
 A.C. Meyer (1858–1938), dansk politiker, socialdemokrat
 Adolf Meyer, flera personer
 Adolf Meyer (arkitekt) (1881–1929), tysk arkitekt
 Adolf Meyer (skolman) (1860–1925), svensk lektor och pedagogisk författare
 Adolf Bernhard Meyer (1840–1911), tysk antropolog och zoolog
 Adolph Meyer (1780–1861), dansk-svensk ritmästare, litograf, målare och tecknare
 Adrian Meyer (född 1942), schweizisk arkitekt och professor
 Albert Meyer (1839–1921), dansk sångare och kördirigent
 Alfred Meyer (1891–1945), tysk nazistisk politiker
 Antoinette Meyer (1920–2010), schweizisk alpin skidåkare
 Arnold Oskar Meyer (1877–1944), tysk historiker
 Arthur Meyer (1846–1924), fransk tidningsman av judisk börd

B
 Bernhard Meyer (1767–1836), tysk läkare, botaniker och ornitolog
 Björn Meyer (född 1965), svensk musiker (basist)
 Breckin Meyer (född 1974), amerikansk skådespelare och filmproducent
 Bruno Meyer (1914–1974), tysk krigsflygare

C
 Carl Anton von Meyer (1795–1855), rysk botaniker
 Carl Walther Meyer (1898–1985), tysk filmskådespelare
 Caroline Meyer (född 1978), nyzeeländsk roddare
 Charles Mayer (1799–1862), tysk pianist
 Christian Meyer, flera personer
 Christian Meyer (cyklist) (född 1969), tysk cyklist
 Christian Erich Hermann von Meyer (1801–1869), tysk paleontolog och ämbetsman
 Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898), schweizisk författare

D
 Daniel Meyer (1932–1998), amerikansk entreprenör och teknisk författare
 David Meyer (aktiv 1928), belgisk ishockeyspelare
 Debbie Meyer (född 1952), amerikansk simmare
 Deon Meyer (född 1958), amerikansk journalist och författare
 Dina Meyer (född 1968), amerikansk skådespelare

E
 Eduard Meyer (1855–1930), tysk antikhistoriker
 Edvard Meyer (1825–1877), svensk grosshandlare, godsägare och politiker
 Elana Meyer (född 1966), sydafrikansk friidrottare, löpare
 Elard Hugo Meyer (1831–1908), tysk filolog och religionshistoriker
 Elisabeth Meyer (född 1987), svensk-schweizisk operasångerska, sopran
 Emma Meyer
 Ernst Meyer, flera personer
 Ernst Meyer (1847–1925), svensk grosshandlare och politiker, finansminister
 Ernst von Meyer (1847–1916), tysk kemist
 Ernst Meyer (arkeolog) (1888–1968), tysk arkeolog
 Ernst Meyer (bibliotekarie) (1854–1914), svensk biblioteksman
 Ernst Meyer (botaniker) (1791–1858), tysk botaniker
 Ernst Meyer (historiker) (1898–1975), schweizisk historiker
 Ernst Meyer (konstnär) (1797–1861), dansk målare
 Ernst Meyer (lingvist) (1873–1953), tysk-svensk språkforskare
 Eugene Meyer (1875–1959), amerikansk bankman

F
 Freddy Meyer (född 1981), amerikansk ishockeyspelare
 Frederick Meyer (1872–1961), amerikansk formgivare och konstpedagog
 Frederick Brotherton Meyer (1847–1929), brittisk baptistpredikant
 Fredrik Meyer (född 1970), svensk skådespelare och musiker
 Friedrich Adolph Meyer(1833–1924), tysksvensk affärsman, skeppsredare och kommunalpolitiker
 Fritz Meyer (1839–1916), svensk litograf och tecknare

G
 Georg Meyer (1841–1900), tysk rättslärd och politiker
 Georg Friedrich Wilhelm Meyer(1782–1856), tysk botanist och skogsvetenskapsman
 Georg Hermann von Meyer (1815–1892), tysk anatom
 Gerdt Meyer (död 1650-talet), tysk-svensk konstgjutare
 Gerhard Meyer, flera personer
 Gerhard Meyer den yngre (1704–1784), svensk konstgjutare
 Gerhard Meyer (1667–1710), svensk styckgjutare
 Gerhard Meyer (1728–1797), svensk klockgjutare
 Grethe Meyer (1918–2008), dansk arkitekt och designer
 Gundula Meyer (född 1930), tysk luthersk präst och zen-mästare
 Gustaf Meyer (1848–1935), svensk lärare och författare
 Gustav Meyer (1850–1900), tysk språkforskare

H
 Hannes Meyer (1889–1954), schweizisk arkitekt och stadsplanerare
 Hans Meyer, flera personer
 Hans Meyer (fotbollstränare) (född 1942), tysk fotbollstränare
 Hans Meyer (geograf) (1858–1929), tysk Afrikaforskare och bergsbestigare
 Hans Horst Meyer (1853–1939), tysk biolog
 Heiko Meyer (född 1976), tysk simhoppare
 Heinrich Adolf Meyer (1822–1889), tysk havsforskare
 Heinrich August Wilhelm Meyer (1800–1873), tysk teolog
 Henry Meyer (född 1947), svensk regissör, producent och manusförfattare
 Hermann Meyer (1871–1932), tysk förläggare, geograf och forskningsresande
 Hermann von Meyer (1801–1869), tysk paleontolog
 Herrmann Julius Meyer (1826–1909), tysk bokförläggare
 Hubert Meyer (1913–2012), tysk officer inom Waffen-SS
 Hugo von Meyer (1837–1902), tysk jurist

J
 Jamie Meyer (född 1980), svensk artist och låtskrivare
 Jean Meyer (1822–1893), tysk-svensk violinist
 Jennifer Meyer (född 1977), amerikansk smyckedesigner
 Jenny Meyer (1866–1927), dansk porslinsmålare
 Johan Meyer (1860–1940), norsk arkitekt och konstvetare
 Johan Meyer (klockgjutare) (död 1679), svensk klockgjutare
 Johan Meyer (rugbyspelare) (född 1993), sydafrikansk rugbyspelare
 Johan Fredrik Meyer (1806–1893), tysksvensk grafiker
 Johann Georg Meyer 
 Johann Georg von Meyer
 Johann Heinrich Meyer (1760–1832) tysk konstnär och författare
 Johanne Meyer (1838–1915), dansk feminist, pacifist och tidningsredaktör
 Johannes Meyer (1884–1972), dansk skådespelare och regissör
 Johannes Meyer (regissör) (1888–1976), tysk filmregissör
 Josefin Meyer (född 1980), dansk näringslivsperson
 Joseph Meyer (1796–1856), tysk bokförläggare
 Joyce Meyer (född 1943), amerikansk predikant, författare och programledare
 Jürgen Bona Meyer (1829–1897), tysk filosofisk skriftställare

K
 Karin Meyer (1897–1963), norsk skådespelare
 Karl Meyer (1862–1935), dansk kemist
 Karl Anton Meyer, se Carl Anton von Meyer
 Karsten Meyer (född 1937), västtysk seglare
 Kerstin Meyer (1928–2020), svensk operasångerska, mezzosopran
 Kirstine Meyer (1861–1941), dansk fysiker och lärare
 Konrad Ferdinand Meyer, se Conrad Ferdinand Meyer
 Kuno Meyer (1858–1919), tysk filolog
 Kurt Meyer (1910–1961), tysk general i Waffen-SS
 Kurt Heinrich Meyer

L
 Leo Meyer (1830–1910), tysk språkvetenskapsman
 Lena Meyer-Landrut (född 1991), tysk sångerska med artistnamnet "Lena"
 Léon Meyer (född 1868), fransk politiker
 Leopold Meyer (1852–1918), dansk läkare och professor
 Leopold von Meyer (1816–1883), österrikisk pianist
 Lothar Meyer (1830–1895), tysk kemist
 Louis Meyer (1904–1995), amerikansk racerförare
 Ludvig Meyer (1861–1938), norsk socialpolitiker
 Ludvig Meyer (konstnär) (1819–1865), svensk litograf

M
 Marcus Meyer (död 1536), tysk slottsherre
 Marie Paul Hyacinthe Meyer (1840–1917), fransk romanist
 Marissa Meyer (född 1984), amerikansk författare
 Markus Meyer (död 1536), lybsk militär och politiker
 Max Meyer (född 1995), tysk fotbollsspelare
 Max Wilhelm Meyer (1853–1910), tysk astronom
 Michael Meyer (1921–2000), brittisk översättare, dramatiker och biograf

N
 Nicholas Meyer (född 1945), amerikansk författare, regissör och producent
 Nicolai Meyer (född 1993), dansk ishockeyspelare
 Niels Meyer

O
 Oskar Emil Meyer (1834–1909). tysk fysiker
 Otto Meyer (1852–1933), svensk konstgjutare

P
 Paul Meyer (1840–1917), fransk filolog och paleograf
 Pedro Meyer
 Peter Meyer (född 1946)
 Peyton Meyer (född 1998), amerikansk skådespelare
 Philipp Meyer (född 1974), amerikansk romanförfattare

R
 Richard M. Meyer (1860–1914), tysk litteraturhistoriker
 Rosa Meyer (1795–1886), svensk restaurangägare
 Rudolf Meyer (1839–1899), tysk ekonomisk skribent
 Russ Meyer (1922–2004), amerikansk filmregissör, producent, fotograf och manusförfattare

S
 Siri Meyer (1898–1985), svensk tecknare och målare
 Stefan Meyer (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare
 Stephen C. Meyer (född 1958), amerikansk forskare och filosof
 Stephenie Meyer (född 1973), amerikansk författare

T
 Thorvald Meyer (1818–1909), norsk affärsman och mecenat
 Torben Meyer (1884–1975), dansk skådespelare
 Tove Meyer, flera personer
 Tove Meyer (journalist) (född 1983), svensk journalist
 Tove Meyer (poet) (1913–1972), dansk författare och poet

V
 Victor Meyer (1848–1897), tysk kemist

W
 Waldemar Meyer (1876–1948), svensk företagare
 Walter Meyer (1904–1949), tysk roddare
 Wilhelm Meyer, flera personer 
 Wilhelm Meyer (1880–1957), svensk målare och grafiker
 Wilhelm Meyer (konstnär) (1844–1944), svensk xylograf
 Wilhelm Meyer (läkare) (1824–1895), dansk öronläkare
 Wilhelm Meyer-Förster (1862–1934), tysk författare
 Wilhelm Meyer-Lübke (1861–1936), schweizisk romanist
 William H. Meyer (1914–1983), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant från Pennylvania

Se även 
 Meier
 Meijer
 Maier
 Mayer

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn
Efternamn som syftar på yrken